Mainbrücke Ochsenfurt steht für:

* Alte Mainbrücke Ochsenfurt
 Neue Mainbrücke Ochsenfurt